Матвийчу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Матвийчук, Анатолий Андреевич (род. 1957) — главный редактор ANNA News.
 Матвийчук, Василий Александрович (род. 1982) — украинский бегун-марафонец.
 Матвийчук, Владимир Николаевич (род. 1982) — украинский боксёр.
 Матвийчук, Эдуард Леонидович (род. 1963) — украинский политик и государственный деятель.